Aeroporto Internacional Bandaranaike — aeroporto em Colombo, Sri Lanka
 Aeroporto Internacional Cristóvão Colombo — aeroporto em Gênova, Itália

Desambiguações de transporte